Polska Liga Koszykówki sezon 2004/2005- Era Basket Liga

Runda zasadnicza

Play-off 

Mecze o brązowy medal: Polonia Warszawa - KS Turów Zgorzelec 2 - 1 (83:75, 80:88, 91:72).

O utrzymanie

Ostateczna kolejność 

Do PLK awansowały: KS Polpak Świecie i Kotwica Kołobrzeg. Po sezonie zakończyła się współpraca Platinum Wisły Kraków i Unii Tarnów, która zajęła miejsce krakowskiego zespołu w PLK.

Polska Liga Koszykówki
2005 w koszykówce
2004 w koszykówce
2004 w polskim sporcie
2005 w polskim sporcie